Sumbawa ist ein Regierungsbezirk (Kabupaten) in der indonesischen Provinz Nusa Tenggara Barat. Mitte 2022 leben im größten Regierungsbezirk der Provinz mehr als eine halbe Million Menschen. Der Regierungssitz des Kabupaten ist Sumbawa Besar, im Norden gelegen.

Geografie 
Der Regierungsbezirk Sumbawa erstreckt sich zwischen 8°08′ und 9°07′ s. Br. sowie zwischen 116°42′ und 118°22′ ö. L. Im westlichen Teil der Insel Sumbawa  gelegen, grenzt er im Osten an den Regierungsbezirk Sumbawa Barat (Westsumbawa) und im äußersten Osten an den Regierungsbezirk Dompu. Die übrigen (See-)Grenzen bilden im Norden die Floressee und im Süden der Indische Ozean.

Verwaltungsgliederung 
Der Regierungsbezirk gliedert sich in 24 Kecamatan (Distrikte) mit 157 Desa (Dörfer) und acht Kelurahan (Dörfer mit städtischem Charakter – im Kecamatan Sumbawa). Eine weitere Unterteilung erfolgt in 636 Dusun (Weiler, Hamlet).

Demografie 
Zur Volkszählung im September 2020 (SP2020) lebten im Bezirk Sumbawa 509.753 Menschen, davon 255.374 Frauen (50,10 %) und 254.379 Männer (49,90 %). Gegenüber dem letzten Census (2010) stieg der Frauenanteil um 1,13 %. Mitte 2022 waren 96,47 Prozent der Einwohner Muslime, Hindus gab es 2,53 %, schließlich waren 0,93 % Christen (2.197 ev.-luth. /2.642 röm.-kath.).
70,15 % oder 364.484 Menschen gehörten zur erwerbsfähigen Bevölkerung (15–64 Jahre), 23,63 % waren Kinder und 6,22 % im Rentenalter. Von der Gesamtbevölkerung waren 45,19 % ledig, 50,07 % verheiratet, 1,34 % geschieden und 3,40 % verwitwet. Der HDI-Index lag 2020 mit 67,61. etwas unterhalb des Provinzdruchschnitts von 68,25.

Weblinks 
 mannigfaltige Publikationen im PDF-Format auf der Statistikseite des Kabupaten Sumbawa (indonesisch/englisch)

Einzelnachweise 

Kabupaten in Nusa Tenggara Barat